Exuperius ist der Name folgender Personen:

 Exuperius († um 127), Märtyrer und Heiliger, siehe Hesperos (Heiliger)
 Exuperius († 170), Märtyrer und Heiliger, siehe Severinus, Exuperius und Felicianus
 Exuperius (Thebaische Legion) († um 300), Märtyrer und Soldatenheiliger
 Exuperius von Bayeux († um 405), Bischof von Bayeux und Heiliger
 Exuperius von Toulouse († um 410),  Bischof von Toulouse und Heiliger

Exuperius steht für:
 Exuperius, monotypische Zünslerfalter-Gattung, siehe Exuperius negator

Siehe auch:
 Saint-Exupéry